South Salem ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 South Salem (Indiana)
 South Salem (Massachusetts)
 South Salem (New York)
 South Salem (Ohio)